Handel-C — Си-подобный язык программирования, имеющий встроенные возможности для параллельных вычислений через FPGA.

Синтаксис 
По умолчанию любая инструкция выполняется последовательно. С помощью ключевого слова par можно пометить блок кода для параллельного вычисления.
par {...} // Parallel execution
seq {...} // Sequential execution

Расширения к Си

См. также 
 Язык описания аппаратуры
 FPGA
 VHDL
 Verilog
 SystemC

Ссылки 
 Статья в журнале EEtimes
 Language Manual (V 2.1; 312p)
 Handel-C language resources at Mentor Graphics
 Handel-C Forum Форум

Язык программирования Си